Pawlik ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Pawlik (1938–2019), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Baptiste Pawlik (* 1983), deutscher Geiger
 Eva Pawlik (1927–1983), österreichische Eiskunstläuferin, Schauspielerin und Sportkommentatorin
 Florian Pawlik (* 1987), deutscher American-Football-Spieler
 Franz Xaver Pawlik (1865–1906), österreichischer Medailleur
 Gerat Pawlik (1896–1966), sorbischer Komponist
 Hans Pawlik (1914–2012), österreichischer Politiker (SPÖ) und Gewerkschaftsfunktionär
 Hans Peter Pawlik, österreichischer Eisenbahnmaler und Autor
 Joachim Pawlik, (* 1965), deutscher Fußballspieler und Unternehmensberater
 Johannes Pawlik (1923–2020), deutscher Maler, Kunsterzieher und Farbtheoretiker
 Karl Pawlik (1849–1914), böhmischer Gynäkologe und Urologe
 Katarzyna Pawlik (* 1989), polnische Schwimmerin
 Kurt Pawlik (1934–2022), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Martina Pawlik (* 1969), deutsche Tennisspielerin
 Michael Pawlik (* 1965), deutscher Jurist und Hochschullehrer  
Natalie Pawlik, (* 1992), deutsche Politikerin und Bundestagsabgeordnete (SPD) 
 Norbert Pawlik (1932–1997), deutscher Richter
 Peter-Michael Pawlik (* 1945), deutscher Jurist und Landespolitiker (Bremen) (CDU)
 Peter R. Pawlik (* 1946), deutscher Architekt, Historiker und Buchautor
 Renata Pawlik (* 1955), polnische Maßschneiderin
 Sieghard Pawlik (* 1941), deutscher Ingenieur und Landespolitiker (Hessen) (SPD) 

 Włodek Pawlik (* 1958), polnischer Jazz-Pianist und Komponist

Vorname
 Pawlik Morosow (1918–1932), sowjetischer Bauernjunge und Pionier

Siehe auch:
 Paulik
 Paulick
 Pavlik
 Pawlicki
 Pawljuk